Batterbee bezeichnet:

 Kap Batterbee, nördliches Ende des antarktischen Enderbylands und befindet sich unmittelbar östlich von Proclamation Island
 Batterbee Mountains, Gruppe markanter Berge an der Westküste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel

Batterbee ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Batterbee (1880–1976), britischer Diplomat